Hasegawa est un nom d'origine japonaise porté par l'entreprise et les personnalités suivantes :
 , entreprise de modélisme,
 Chihiro Hasegawa (1984-/), une actrice japonaise,
 Emi Hasegawa (1986-), une skieuse alpine japonaise,
 Hasegawa Haruko (), un peintre japonaise,
 Kaitarō Hasegawa (1900-1935), un romancier japonais,
 Hasegawa Kiyoshi (1891-1980), peintre japonais,
 Hasegawa Kyūzo (1947-/), un peintre japonais,
 Makiio Hasegawa (1947-/), un peintre japonais,
 Hasegawa Nagaharu (), peintre japonais,
 Hasegawa Nobuharu (), peintre japonais,
 Saburō Hasegawa (1906-1957), un peintre japonais,
 Shōichi Hasegawa (1929), un peintre japonais,
 Hasegawa Tōhaku (1539-1610), un peintre japonais,
 Hasegawa Toshiyuki (1891-1940) un peintre japonais,
 Hozumi Hasegawa (1980-/), un boxeur japonais,
 Itsuko Hasegawa (1941-/), une architecte japonaise,
 Kazuo Hasegawa (1908-1984), un acteur japonais,
 Keisuke Hasegawa, un auteur de romans illustrés japonais,
 Machiko Hasegawa (1920-1992), une mangaka japonaise,
 Ryūsei Hasegawa (1928-2019), poète japonais,
 Suzuka Hasegawa (2000-/), une nageuse japonaise,
 Tatsuya Hasegawa (1994-/), un footballeur japonais,
 Tomoharu Hasegawa (-), un acteur japonais,
 Tomoki Hasegawa (1957-/), un compositeur japonais,
 Tsunéo Hasegawa (1947-1991), un alpiniste japonais,
 Tsuyoshi Hasegawa (1941-/), un universitaire japonais,
 Yui Hasegawa (1997-/), une footballeuse japonaise.
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais